Vena ist:

 Vena (Anga), König von Anga in der indischen Mythologie
 Vena (Schweden), Ortschaft in der Gemeinde Hultsfred in Schweden
 Vena (Film), deutscher Spielfilm der Regisseurin Chiara Fleischhacker
 in der Medizin die lateinische Bezeichnung für Vene
 Río Vena, ein spanischer Fluss (Zufluss des Río Arlanzón)

Nachname von:
 Cornel Vena (* 1932), rumänischer Fünfkämpfer
 Ryan Vena (* 1977), US-amerikanischer Footballspieler

Die Abkürzung VENA steht für:
 Virtual Enterprise Network Architecture

Abkürzung